1988 Голяма награда на Унгария е 3-то състезание за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 1988 във Формула 1, който се провежда на 7 август 1988, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител е Айртон Сена с екипа на Макларън-Хонда, който печели и пол позишън (1:27.635). Най-бърза обиколка постига Ален Прост с Макларън-Хонда (1:30.639).

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария